Бан се може односити на:
 Бан, титула
 Бан (Јура), је насеље и општина у источној Француској у региону Франш-Конте, у департману Јура која припада префектури Доле
 Бан (Горња Марна), је насеље и општина у североисточној Француској у региону Шампања-Ардени, у департману Горња Марна која припада префектури Лангр
 Бан (Лот), је насеље и општина у јужној Француској у региону Средишњи Пиринеји, у департману Лот која припада префектури Фижак
 Бан (Марна), је насеље и општина у североисточној Француској у региону Шампања-Ардени, у департману Марна која припада префектури Еперне
 Бан (Мајен), је насеље и општина у западној Француској у региону Лоара, у департману Мајен која припада префектури Лавал
 Бан (Палатинат), је општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат
 Бан (Северна Каролина), је град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Бан (Француска), је насељено место у Француској у региону Рона-Алпи, у департману Ардеш
 Бан Ки-Мун, генерални секретар Уједињених нациј
 Матија Бан, је био професор Лицеја, политичар и дипломата
 Олга Бан, учесница Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Бан Бијао, је био кинески историчар и службеник династије Хан
 Бан Поље, је насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Бан Сен Мартен, је насељено место у Француској у региону Лорена, у департману Мозел
 Бан де Лавлен, је насељено место у Француској у региону Лорена, у департману Вогези
 Бан де Сапт, је насељено место у Француској у региону Лорена, у департману Вогези
 Бан сир Мерт, је насељено место у Француској у региону Лорена, у департману Вогези
 Митрофан Бан, је био митрополит Црне Горе, Брда и Приморја